Comtat de Hardin (Illinois)
 Comtat de Hardin (Iowa)
 Comtat de Hardin (Kentucky)
 Comtat de Hardin (Ohio)
 Comtat de Hardin (Tennessee)
 Comtat de Hardin (Texas)